В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Бурбон ():
 округ '''Бурбон''' — штат Канзас.
 округ '''Бурбон''' — штат Кентукки.